Ninian peut désigner :
 Ninian, un prénom breton fêté le  ;
 le Ninian, une rivière française, affluent de l'Oust en Bretagne ;
 Ninian, un évêque qui évangélisa l'Écosse au  ;
 Saint-Ninian, une île du Royaume-Uni située dans les Shetland, en Écosse ;
 Ninian Crichton-Stuart (1883-1915), soldat et homme politique britannique ;
 Ninian Park, un ancien stade de football du Royaume-Uni situé à Cardiff, dans le Pays de Galles.